

Geografia 
 Creola – città della Contea di Lawrence, Alabama 
 Creola – villaggio della Parrocchia di Grant, Louisiana
 Creola – l'unica frazione di Saccolongo, in provincia di Padova

Musica 
 Creola – canzone del 1926 composta da Ripp (Luigi Miaglia), interpretata da Isa Bluette

Pagine correlate 
Creolo